Dobritz ist der Name von Orten:

 Dobritz (Dresden), Dresdner Stadtteil
 Dobritz (Meißen), Meißner Stadtteil
 Dobritz (Zerbst), Ortsteil Dobritz der Stadt Zerbst/Anhalt

Dobritz ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Dobritz (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Werner Dobritz (* 1947), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Depot von Dobritz, Bezeichnung für eine Reihe bronzezeitlicher Depotfunde in der Gemarkung Dobritz (Dresden)
 Dobric